Osoby o tym nazwisku:
 Piotr Breus – radziecki piłkarz wodny, olimpijczyk
 Serhij Breus – ukraiński pływak